Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1987/88 war die 36. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG KWO Berlin gewann seinen vierten Bezirksmeistertitel in Folge und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga, in der sie sich als Erster der Staffel 2 den Aufstieg sicherten.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach zwei Spielzeiten die Berliner Verkehrsbetriebe und Vorjahresaufsteiger VSG Rahnsdorf ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach dreijähriger Abwesenheit Sparta Berlin aus der Staffel A und der Bezirksliganeuling Wohnungsbaukombinat (WBK) Berlin aus der Staffel B auf. Durch den Aufstieg von KWO in die DDR-Liga, wurde ein dritter Aufstiegsplatz frei. Diesen nahm nach einjähriger Abwesenheit Motor Wildau (Staffel B) nach siegreichen Aufstiegsspielen gegen NARVA Berlin (Staffel A) ein.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur
 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1987/88